Slaget vid Dunbar har varit två slag mellan England och Skottland, båda med engelsk seger:

Slaget vid Dunbar (1296) – under skotska frihetskriget
Slaget vid Dunbar (1650) – under tredje engelska inbördeskriget.